Niemcy:
 Kaulsdorf – dzielnica Berlina
 Kaulsdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt
 Kaulsdorf-Nord – stacja metra w Berlinie

Zobacz też:
 Klausdorf